«Женщина на войне» () — фильм совместного производства Украины, Франции и Исландии, вышедший на экраны в 2018 году. Режиссёр — Бенедикт Эрлингссон.

Фильм участвовал в конкурсной программе «Неделя критики» в рамках Каннского кинофестиваля и получил награду Консорциума писателей и композиторов (SACD).

Также был выбран в качестве фильма-открытия 9-го Одесского международного кинофестиваля, который проходил с 14 по 21 июля 2018 года в Одессе. Также он получил кинопремию Европейского парламента LUX Prize

Сюжет 
Халла — дирижёр хора, ведет тайную жизнь страстной защитницы экологии, организуя отключения электричества, чтобы воспрепятствовать работе алюминиевого завода Rio Tinto в исландском нагорье. Она уходит от полицейских вертолётов и прячется на ферме, пока полиция раз за разом задерживает ни в чём не замешанного испаноязычного туриста. Хозяин фермы, Свейнбьорн, обнаруживает Халлу и помогает ей скрыться, но со временем полицейские начинают использовать всё более и более сложную аппаратуру, тогда как Халла задумывает подорвать линии электропередач, чтобы завод остановился на более долгое время. Ей помогает Балдвин, один из певцов хора, работающий в министерстве, однако опасность его вскоре отпугивает.

Однажды Халла получает письмо с одобрением на усыновление маленькой девочки из Украины, ответ на её запрос, сделанный многие года назад. Халла сообщает своей сестре-близнецу Аусе, что её запрос удовлетворён, но Ауса огорошивает сестру сообщением о том, что её духовные поиски ведут её в ашрам, где она будет держать двухлетний обет молчания. Халла в смятении не может решить, стоит ли ей выполнять свой план дальше, но продолжает портить линии электропередач и разбрасывает по городу листовки, обвиняющие правительство в потворстве глобальному потеплению. Компания Rio Tinto и государство начинают пропагандистскую кампанию против «Женщины с гор», и Халла к собственному неудовольствию обнаруживает, что многие её знакомые не согласны с её действиями.

Полиция находит на месте одного из упавших столбов каплю крови Халлы и начинает обязательное ДНК-тестирование в аэропорту Рейкьявика. Это происходит как раз в тот момент, когда Халла должна лететь за своей приёмной дочерью. Полиция задерживает Халлу и сажает её в тюрьму. Ауса приходит к Халле на свидание и, организовав с помощью Свейнбьорна подрыв столба электропередач, в суматохе меняется с сестрой одеждой. Теперь Халла может лететь за дочерью, пока Ауса будет заниматься духовным самосовершенствованием в одиночной камере.

Фильм оканчивается кадрами того, как украинский автобус, в котором едут Халла и её дочь, останавливается и высаживает их: дальше нет дороги, её залила разлившаяся река.

Роли

Критика 
Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков. В частности, ведущий кинематографический обозреватель и рецензент газеты «The Guardian» Питер Брэдшоу похвалил режиссёра и назвал картину «отзывчивой работой и хорошо продуманной».

Фильм также получил положительные отзывы и от украинских кинокритиков.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Исландии 2018 года
Фильмы на исландском языке
Фильмы на украинском языке
Фильмы Франции 2018 года